Galero, un cappello prelatizio a tesa molto larga
Galero, una protezione metallica che faceva parte dell'armatura del retiarius, un gladiatore romano
Monte Galero, vetta delle Alpi Liguri al confine tra le province di Savona e Cuneo
Monte Galero (area protetta), sito di interesse comunitario della Regione Liguria